Lavalette et La Valette sont des noms propres qui peuvent désigner :

Personnalités 

 Adrien de Lavalette (1813-1886), journaliste, inventeur et administrateur de sociétés français ;
 Antoine Lavalette, (1708-1767), jésuite français ;
 Antoine Marie Chamans, comte de Lavalette (1769-1830), directeur des Postes et célèbre évadé de la Conciergerie ;
 Bernard Lavalette (1926-2019), comédien, chansonnier et acteur français ;
 Charles Planelli de Lavalette (1763-1854), maire de Grenoble et haut fonctionnaire français ;
 Jean-Baptiste de Lavalette, (1753-1794), général de brigade sous la Révolution ;
 Jean-Pierre Marie Lavalette du Verdier (1767-1804), général de brigade français ;
 Laure Lavalette (née en 1976), femme politique française ;
 Philippe Lavalette (19?-), directeur de la photographie et réalisateur québécois ;
 Samuel Welles de Lavalette (1834-1892), homme politique français.

Communes, villes et lieux 

 La Valette, capitale de la République de Malte
 Lavalette (Aude), commune française dans l'Aude
 Lavalette (Haute-Garonne), commune française de la Haute-Garonne
 Lavalette (Hérault), commune française de l'Hérault
le refuge de La Valette (Savoie), halte de grande randonnée à Pralognan-la-Vanoise.

Voir aussi 

 Magnac-Lavalette-Villars, commune française dans la Charente
 Salles-Lavalette, commune française dans la Charente
 Vaux-Lavalette, commune française dans la Charente
 Villebois-Lavalette, commune française dans la Charente
 Château de Villebois-Lavalette, château dans la Charente
 
Patronyme français
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France